Сыроста́н:
 Сыростан — село в Челябинской области.
 Сыростан — посёлок при станции в Челябинской области.
 Сыростан — станция Южно-Уральской железной дороги.
 Сыростан и Малый Сыростан — реки, левые притоки Атляна.